Час (русское обозначение: ч; международное: h от англ. hour - "час") — внесистемная единица измерения времени. По современному определению час в точности равен 3600 секундам, что соответствует 60 минутам или 1/24 суток. Также с учётом того, что секунда СИ равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, час равен 33 093 474 372 000 таким периодам. Академический час длится 45 минут. «Тихий час» или «Мёртвый час» в больницах, домах отдыха и детских учреждениях (сады, лагеря) — 120 минут.

Час не является единицей Международной системы единиц (СИ), но его использование в Российской Федерации допускается совместно с единицами СИ без ограничений области применения и срока действия допуска. При этом наименование и обозначение часа с дольными и кратными приставками СИ не применяются.

История 
Впервые разделение суток на часы (но с разной длиной часа) встречается в Древнем Египте около 2100 года до н. э., эту систему для ориентации во времени применяли египетские жрецы. В этих сутках 24 часа включали в себя один час утренних сумерек, десять дневных часов, один час вечерних сумерек и двенадцать ночных часов. Около 1300 года до н. э. суточный счёт времени был реформирован: светлое и тёмное время суток разделили по 12 частей соответственно, в результате чего продолжительность «дневного» и «ночного» часа менялась в зависимости от сезона.

В Вавилоне также существовало деление дня и ночи на 12 часов. Согласно «Истории» (II, 109) Геродота, от вавилонян эту систему переняли древние греки, позднее, вероятно от египтян или греков, усвоили римляне. К примеру, зимой продолжительность «дневного часа» в Риме составляла около 45 минут.

Термин «час» впервые появился в греческом языке во второй половине IV века до н. э.Клавдий Птолемей, живший во II веке н. э., официально ввёл деление суток на 24 часа.

В Древнем Риме дневные часы объединялись в четыре равных временных отрезка, также ночные часы объединялись в четыре «стражи» (сроки несения караула), по три часа каждая: две стражи до полуночи, и две — после.

В средневековой Европе суточное время делилось по церковным службам, начало и продолжительность которых отсчитывались согласно древнеримскому суточному исчислению. (См. Литургия часов)

В Новгородской республике светлое время суток (день) также делилось на 12 часов, как и в Москве XV века, по-видимому, тоже, как это можно заключить из известия о смерти митрополита Филиппа I.

В XVI—XVII веках в России применялось суточное измерение времени, когда продолжительность часа устанавливалась постоянной, но, в зависимости от определённого числа того или иного месяца года, менялось количество «дневных» и «ночных» часов. Их число колебалось от 7 до 17. По этому расписанию отправлялись церковные службы, но оно было отменено синодом в 1722 году с заменой прежних часов общеевропейскими, причём началом суток сделалась полночь, а не утро, как было прежде.

Час переменной продолжительности употреблялся в обиходе долгое время (в некоторых странах Средиземноморья — вплоть до XIX века).

См. также 
 Время суток
 12-часовой формат времени
 Единицы измерения времени
 Академический час
 Часы (церковная служба)
 Шестидесятеричная система счисления
 Комендантский час
 Тихий час

Примечания

Ссылки 

 World time zones
 Accurate time vs. PC Clock Difference

Единицы измерения времени